Ви́таутас Будрю́нас (; ), также Уолтер (Уитни) Бурдун () — американский и литовский баскетболист, чемпион Европы 1939 года в составе сборной Литвы.

Карьера

Клубная 
Учился в католическом  в Милуоки. Играл за университетскую команду  и команду всех звёзд. Дважды, в 1931 и 1932 годах Будрюнас становился лучшим бомбардиром команды с показателями 8,8 и 8,9 очков за игру соответственно. В 1934 году окончил университет, в 1938 году прибыл в Литву на  и остался в стране. В чемпионате Литвы играл за ЦЯСО.

В сборной 
На чемпионате Европы 1939 года был одним из ведущих игроков сборной Литвы. В рекордной победе над сборной Финляндии 112:9 набрал 28 очков, став лучшим по этому показателю в литовской сборной, ещё в трёх матчах набирал двузначное число очков. В итоге с 73 очками стал шестым по результативности игроком чемпионата и третьим (после Пранаса Лубинаса и Миколаса Рузгиса) в литовской команде.

Вернувшись в США, с 1940 по 1959 год работал тренером, директором спортивной школы.

Примечания

Литература 
 Vidas Mačiulis, Vytautas Gudelis. Halė, kurioje žaidė Lubinas ir Sabonis. 1939—1989. — Respublikinis sporto kombinatas, Kaunas, 1989

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Баскетболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетбольные тренеры США